Niemcy:
 Schwaig – dzielnica Landshuta
 Schwaig – dzielnica Rosenheimu
 Schwaig – dzielnica Traunsteinu
 Schwaig bei Nürnberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Norymberga

Zobacz też:
 Schwaige
 Schweig